Політичні відділи — партійно-політичні органи, які створювалися ЦК РКП(б)/ ВКП(б) з метою посилення партійного контролю та поліпшення політичної роботи в Червоній армії й на окремих, найбільш важливих ділянках соціально-економічного життя країни. Перші політвідділи були створені в Червоній армії 1918. Наказом РВР Української радянської армії 1 грудня 1918 у складі її штабу було утворено політвідділ (нач. — І.Назаров). Спочатку П.в. виступали як апарат військових комісарів, допомагали їм у роботі серед червоноармійців, у розстановці політпрацівників у частинах, у контролі за діяльністю військових спеціалістів. Постановою ЦК РКП(б) від 25 жовтня 1918 на них були покладені функції керівних партійних органів у ЗС. 12 листопада 1918 народний комісар у військових справах УСРР затвердив положення про політвідділ народного комісаріату у військових справах УСРР, згідно з яким він керував діяльністю всіх нижчих П.в. тилу і фронту. Його начальник призначався народним комісаром у військових справах УСРР за представленням ЦК КП(б)У.

15 травня 1919 було створено Політичне управління Реввійськради (ПУР) РСФРР, яке, після формального об'єднання всіх військових сил радянських республік (червень 1919), здійснювало керівництво партійною роботою у військах. Потому політвідділи перейшли в підпорядкування ПУР СРСР, існували до розвалу СРСР.

На об'єднаному пленумі ЦК і Центральної контрольної комісії ВКП(б) 24 січня 1933 було прийнято рішення про створення надзвичайних партійно-державних органів влади — П.в. машинно-тракторних станцій та радгоспів. Вони повинні були забезпечувати «партійне око і контроль в усіх сферах роботи та життя як самих МТС і радгоспів, так і колгоспів, які обслуговувалися МТС». П.в. МТС стали незалежною від місцевих і республіканських органів структурою, що домагалася виконання вказівок Кремля на місцях. Вони підпорядковувалися політичному управлінню наркомату землеробства СРСР на чолі з А.Касаткіним. Зав. с.-г. відділу ЦК ВКП(б) Л.Каганович у Кремлі та 2-й секретар ЦК КП(б)У П.Постишев у Харкові підбирали армійських політпрацівників на роботу до П.в. МТС УСРР. Їм надавалися широкі повноваження у керівництві колгоспами, здійсненні контролю над одноосібниками. Навесні 1933 П.в. були створені при всіх МТС та радгоспах. На початку 1934 в УСРР налічувалося 846 П.в., в яких працювало 4,5 тис. осіб. Вони, разом із заступниками начальників політвідділів по ДПУ УСРР, здійснювали політичні чистки колгоспів, радгоспів, МТС. 28 листопада 1934 рішенням пленуму ЦК ВКП(б) П.в. МТС були злиті з місцевими партійними органами (1941—43 тимчасово відновлені). У радгоспах політвідділи проіснували до 1940.

П.в. створювалися й на залізничному (липень 1933) та водному транспорті (квітень 1934), де діяли до 1956.

Джерела та література 
 Ганжа О. І. Політичні відділи // 

Радянська пропаганда
КПРС
Комуністичний режим
Політичні репресії